Вы́годская () — еврейская фамилия. 

 Выгодская, Александра Яковлевна (в замужестве Бруштейн; 1884—1968) — русская советская писательница, драматург и автор воспоминаний, дочь Я. Е. Выгодского.
 Выгодская, Эмма Иосифовна (1897—1949) — советская писательница, жена Д. И. Выгодского.